Хапи:
 Хапи (сын Гора) — один из четырёх сыновей Хора, которому посвящалась одна из каноп,
 Хапи (бог) — бог Нила и покровитель урожая.